Řeka svatého Jana může označovat různé řeky v různých částech světa:

1. 
 Saint John (přítok zálivu Fundy) — řeka v Severní Americe na hranicích Kanady a USA
 Saint John (přítok Guinejského zálivu) — řeka v Západní Africe
2. 
 St. Johns (řeka) — řeka na Floridě
3.  
 San Juan (přítok Colorada) – řeka v USA
4. 
 San Juan (přítok Karibského moře) – řeka v Nikaragui
 San Juan (přítok Tichého oceánu) – řeka v Kolumbii
5. 
 5 řek v Brazílii

Hydronyma podle svatých